Die Liste der Burgen, Schlösser und Festungen in Bosnien und Herzegowina nennt Anlagen, von den manche auf das Mittelalter, andere bis auf die Zeit des römischen Reichs zurückgehen.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Schlössern

Weblinks 

Bosnien und Herzegowina
Liste (Befestigungsanlagen)
!